Стимфал:

 Стимфал — город и область в Древней Греции на полуострове Пелопоннес.
 Стимфал — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Элата и Лаодики.